Испанская иммиграция в Аргентину, то есть прибытие в Аргентину испанских эмигрантов, произошло в период до обретения Аргентиной независимости от Испании. Второе важное миграционное движение из Испании произошло в конце XIX века и в первой половине XX века.

В период расцвета Испанской империи Испания была колониальной державой Аргентины до провозглашения независимости в 1816 году. Поэтому до 1816 года почти все европейские поселенцы, поселившиеся в Аргентине, прибыли из Испании, вписавшись в религиозную, государственную и коммерческую систему. Значительная часть испанского населения постепенно поселилась в новых городах, а некоторые смешались с порабощенным африканским и коренным населением, а затем с другими европейскими иммигрантами, а затем с иммигрантами из стран Латинской Америки и Азии.

Поскольку большинство иммигрантов, прибывших в Аргентину до XX века, были испанцами, и из-за того, что в течение XX века почти половина иммигрантов, приехавших в Аргентину, были испанского происхождения, около 20 миллионов аргентинцев имеют испанское происхождение. Кроме того, с тех пор, как Аргентина провозгласила свою независимость от Испании, и по сей день испанцы-креолы со всей Латинской Америки иммигрировали в Аргентину в поисках экономических возможностей и внесли свой вклад в испанское наследие Аргентины. Хотя подавляющее большинство аргентинцев имеют испанское происхождение и Аргентина и Испания по-прежнему имеют много общего во многих культурных аспектах (испанский язык, католическая религия и различные культурные традиции) некоторые аргентинцы, европейские эмигранты и выходцы из других стран уменьшили вес испанской культуры после обретения страной независимости, создав аргентинскую культуру со своими элементами. Однако наследие испанской культуры, колониализма и иммиграции остается в Аргентине и по сей день. Сами испанцы составляют второе по величине европейское сообщество в стране, уступая только итальянцам и намного опережая французов.

Великая испанская иммиграция второй половины XIX века и первой половины XX века состояла в основном из галисийцев (преимущественно из Понтеведры и Ла-Коруньи) и астурийцев, за которыми следовали леонцы и каталонцы, с небольшим незначительным вкладом басков и канарцев.

Согласно данным Реестра испанцев, проживающих за границей (PERE) на 1 января 2013 года, доступным в Национальном институте статистики (INE), в Аргентине проживает вторая по величине в мире община испанцев, родившихся в Испании, (92 453), первая во Франции (118 072), из общего числа 673 662 человек, распределенных по всему миру, и первая среди испанцев, независимо от того, родились они в Испании или нет, (385 388), вторая во Франции (206 589), из 1 931 248 человек во всем мире (только треть из них родились в Испании).

Костяк нынешнего аргентинского общества составляют аргентинцы из колониального населения (смесь европейских колонизаторов, в основном испанцев, коренных жителей и африканцев, привезенных в качестве рабов), итальянского населения в Аргентине и испанской иммиграции в конце XIX века и в начале — середине XX века.

История 

Отношения между Аргентиной и Испанией имеют долгую и сложную историю. Первые испанские поселения на территории Аргентины относятся к XVI веку, и с тех пор многие испанцы начали селиться в аргентинском регионе, где некоторые вступали в брак с коренным населением или рабами. Сначала Аргентина была зависимой колонией вице-королевства Перу, но позже она была интегрирована в вице-королевство Рио-де-ла-Плата в 1776 году, и Буэнос-Айрес стал процветающим портом.

Движение за независимость в Аргентине резко изменило испано-аргентинские отношения. Оно началось в городе Буэнос-Айрес в мае 1810 года, а затем в городе Сан-Мигель-де-Тукуман была официально провозглашена независимость от Испании 9 июля 1816 года. После поражения групп, выступавших против независимости от Испании, централистские и федералистские фракции Аргентины столкнулись в продолжительном военном, политическом и гражданском конфликте, чтобы определить будущее структурирование страны. До обретения Аргентиной независимости испанцы, которые хотели независимости или, по крайней мере, большей автономии, назывались аргентинцами, а те, кто выступал против независимости, продолжали называться испанцами. Но через несколько поколений после обретения независимости и особенно после последовательных миграционных волн XIX века, большинство испанцев стали считать себя просто аргентинцами, как элемент национального самоопределения.

Регионы происхождения

Андалусия 

Андалузцы составляли от 15 до 20 % иммигрантов из Испании после галисийцев. За четырнадцать лет, составляющих периоды 1885—1895 и 1912—1914 годов, в Аргентину эмигрировало около 150 000 андалузцев. Между 1880 и 1930 годами средний процент от общего числа испанцев составлял от 15 % до 20 %. Они происходили в основном из провинций Альмерия, Кадис, Гранада, Уэльва, Хаэн и Малага и поселились в основном в Буэнос-Айресе и Ла-Плате, а также в Тукумане, Сальте, Мендосе и Сан-Хуане, климат которых подобен андалузскому, где они посвятили себя выращиванию виноградников и оливковых деревьев и производству вина, также посвятив себя садоводству.

Астурия 
Астурийцы поселились в провинциях Анд и на северо-западе аргентинской территории. С первых десятилетий XX века они сформировали общественные организации, которые существуют и сегодня.

Балеарские острова 

Сообщества потомков балеарских иммигрантов существуют в различных провинциях страны, особенно выделяются провинции Буэнос-Айрес и Санта-Фе. В провинции Буэнос-Айрес заметно балеарское присутствие, в основном мальоркское, в городе Сан-Педро, городе, расположенном на северо-востоке провинции, где укоренились и набрали силу обычаи Мальорки, в основном гастрономия, выделяя энсаймаду.

Канарские острова 
Канарская иммиграция в Аргентину до XIX века была очень слабой, за исключением людей, которые участвовали в первом основании Буэнос-Айреса Педро де Мендосой в 1535 году (привезли три роты солдат с Тенерифе, многие канарцы женились на местных коренных народах или других испанских или креольских поселенцах). В 1830 году в Буэнос-Айрес прибыл корабль с несколькими канарскими иммигрантами. Группа иммигрантов поселилась во внутренних районах, а другая группа поселилась в столице (в любом случае потомки некоторых канарских семей, обосновавшихся в Буэнос-Айресе, постепенно распространились по всей Аргентине). Хотя количество канарцев, эмигрировавших в XIX веке, несопоставимо с теми, кто эмигрировал на Кубу, в Пуэрто-Рико, Венесуэлу и Уругвай, в некоторые годы количество канарцев было значительным. Таким образом, между 1878 и 1888 годами с этой целью эмигрировало 3033 канарца. В XX веке эмиграция была относительно высока среди канарцев, но не достигала объёмов Кубы и Венесуэлы. Тем не менее, они стал пятым испанским автономным сообществом иммигрантов в этой стране. Несмотря на это, в 30-х годах того века правительство Канарских островов насчитало численность канарцев и их потомков в этой стране близкой к 80 000 человек. В 1984 году в Буэнос-Айресе проживало 1038 канарцев. Для сохранения своей идентичности и взаимопомощи они создали несколько организаций.

Каталония 

Каталонцы поселились, в основном, в городах Буэнос-Айрес, Тукуман и Росарио. Южане осели в Санта-Фе, Мендосе, Рио-Негро, Энтре-Риосе посвятили себя в основном сельскому хозяйству на плантациях.

Каталонское сообщество имеет несколько ассоциаций, одной из самых известных является Casal de Catalunya в городе Буэнос-Айрес, основанная 12 июня 1886 года каталонскими иммигрантами, чтобы помочь иммигрантам из Каталонии интегрироваться в аргентинское общество, а также для распространения и сохранения своей культуры.

Аргентина является страной, в которой проживает второе по величине сообщество каталонцев в мире, где проживает примерно от 32 000 до 174 000 каталонцев, которые продолжают вносить свой вклад в обычаи и распространять свою культуру и каталанский язык в аргентинском обществе.

Точно так же каталонцы и их потомки внесли огромный вклад в создание и рост аргентинской нации, имея выдающихся представителей на протяжении всей своей истории. Среди них такие личности, как врач Франсиско Аргерич, с которого началась местная династия выдающихся врачей, или музыкант и композитор Блас Парера, сын каталонских родителей, родившийся в Мурсии и умерший в Матаро, композитор государственного гимна Аргентины. Участие Tercio de Miñones de Cataluña, батальона, состоящего из каталонцев и потомков каталонцев в Буэнос-Айресе и Монтевидео, в отражении английского вторжения в Рио-де-ла-Плата.

Галисия 

Галисийцы составляют примерно 70 % испанского населения Аргентины. Город со вторым по величине галисийским населением в мире — Буэнос-Айрес, где иммиграция из Галисии была настолько важна, что сегодня всех испанских иммигрантов, независимо от их происхождения, часто называют гальегос. Несомненно, Аргентина является страной в мире за пределами Испании с наибольшим галисийским присутствием.

Риоха 
С переписью эмигрантов из Риохи в Америку можно ознакомиться онлайн на официальной странице правительства Ла-Риохи: http://ias1.larioja.org/emigra/emigra/presentacion.htm.

Страна Басков 

Примерно 10 % аргентинского населения происходят от баскских иммигрантов, как из Испании, так и из Франции, и описываются как баски-аргентинцы. Они сохранили определённую организационную структуру через культурные центры, основанные в большинстве крупных аргентинских городов.

Поскольку Аргентина была местом иммиграции большинства басков, баскская культура повлияла на культуру этой страны.

Валенсия 
Валенсийцы поселились в основном в провинциях Санта-Фе и Буэнос-Айрес.

Недавняя эмиграция 

В течение XIX и XX веков, после создания современного государства, в Аргентину начался новый приток испанских иммигрантов. Подсчитано, что между 1857 и 1955 годами более 2 миллионов испанцев эмигрировали в Аргентину, большинство из которых прибыли из Галисии, Страны Басков, Астурии, Кантабрии, Каталонии из севера Испании, а также из Андалусии и других мест на юге Испании.

Наши дни 

Аргентинское иммигрантское население по-прежнему интересуется Европой и её европейским наследием, при этом многие аргентинцы пытаются подражать или распространять современную испанскую культуру в Аргентине.

Похоже, что лучший шоколад с чуррос подавали в La Armonía на Авенида де Майо, основанном в 1899 году и также известном как Café de Los Comicas, потому что там присутствовало много актёров из местных театров. Он располагался в доме 1002, на углу улицы Бернардо де Иригойен, а его великолепие пришлось на 1910 год.

La Castellana, на углу улицы Лима, было кафе, которое в начале XX века могла посещать вся семья (в то время для женщины считалось неприличным ходить в кафе). Позже на этом месте будет открыт хорошо известный ювелирный магазин Escasany. Но в конце прошлого века это было место столкновений между портеньо и испанцами, которые каждый день следили за борьбой за независимость Кубы.

Кафе, которое также было важным местом встречи интеллектуалов, было в отеле Castelar, который существует до сих пор. Там собиралась группа Signo, созданная андалузцем Федерико Гарсиа Лоркой, который жил в отеле шесть месяцев.

Статистика

Половозрастной состав 
Согласно переписи населения Аргентины 2010 года, из 94 030 человек, родившихся в Испании, 40 437 мужчин и 53 593 женщины. Из общего числа мужчин 3041 человек в возрасте от 0 до 14 лет, 12 702 человека в возрасте от 15 до 64 лет и 24 694 человека старше 65 лет. Из общего числа женщин 2 843 женщины в возрасте от 0 до 14 лет, 13 506 — в возрасте от 15 до 64 лет и 37 244 — старше 65 лет.

Территориальное распространение 

Перепись населения Аргентины 2010 года зафиксировала 94 030 человек, родившихся в Испании. В следующей таблице показано распределение по 23 провинциям и автономному городу Буэнос-Айрес:

См. также 

 Креолы
 Испанцы
 История Аргентины
 Иммиграция в Аргентину

Примечания

Ссылки 
 Inmigración en Argentina-Report-Yale
 Gallegos en Argentina
 Centro Asturiano de Santa Fe
 Portal de la comunidad catalana en Argentina

Испанская диаспора
Народы Аргентины